Campeche (staat), een deelstaat van Mexico
Campeche (stad), de hoofdstad van die staat
Campeche (gemeente), de gelijknamige gemeente
Golf van Campeche, het zuidelijke deel van de Golf van Mexico
Campêchehout, een naar Campeche vernoemde verfhoutsoort (Hæmatoxylon campechianum)